Okręty US Navy o nazwie USS  "Vireo":
 Pierwszy USS "Vireo" (AM-52) był trałowcem, który został zwodowany 26 maja 1919.
 Drugi USS "Vireo" (MSC-205) był trałowcem, którego stępkę położono 14 września 1953.

Vireo